Жукув (польск. Żuków):

 Жукув — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Жукув — деревня в Влодавском повяте Люблинского воеводства Польши.

См. также 

 Жуков